Це́рковь Смоле́нской ико́ны Бо́жией Ма́тери в Пулкове — приходской православный храм в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге. Относится к Пушкинскому (Царскосельскому) благочинию Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви.

Храм был построен в селе Пулкове в 1783—1785 годах по проекту Джакомо Кваренги, разрушен во время боёв за Пулковские высоты в 1943-м и воссоздан в 2011—2016 годах в 50 метрах выше по склону. Современное здание располагается на территории конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».

Настоятель храма — иерей Даниил Василевский.

История

Ранние храмы 
Первое упоминание о храме в «селе на Полколе» относится к 1500 году. По данным Писцовых книг здесь находилась церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была уничтожена в XVII веке, в годы шведского владычества.

а в Нижней Подгорной слободе села Большое Пулково архиепископом Феодосием (Янковским) была освящена деревянная церковь. В 1755—1757 годах храм был возобновлён после пожара и освящён а епископом Сильвестром (Кулябкой). В новую церковь была перенесена часть икон с иконостаса Никольского придела Знаменской церкви из Царского Села. Храм был разобран в 1793 году.

Каменная церковь 
Решение о возведении нового, каменного, храма родилось, вероятно, в 1782 году, поскольку а Контора строения села Царского заключила контракт с подрядчиком Германом Афанасьевым, предусматривавший полную готовность храма к освящению к а. а Екатерина II определила место нового храма, который и был заложен  благочинным священником Стефаном Ивановым.

Храм строился по проекту архитектора Джакомо Кваренги на казенные средства, выделенные императрицей.

Церковь была торжественно освящена в 1785 году. В 1831 году в церковной ограде, ближе к тракту, была построена каменная часовня.
В 1908 году в храме был произведён ремонт.

Церковь была закрыта советскими властями в 1938 году. Здания храма и часовни были разрушены до основания в годы Великой Отечественной войны во время контрнаступления советских войск.

К началу 2011 года сохранились лишь фундаменты храма и находившегося рядом одноэтажного каменного причтового дома. При работах по восстановлению в подвале храма были найдены остовы кроватей и дымоход для «буржуйки». Остатки храма, вероятно, будут законсервированы.

Восстановление храма 
Летом 2009 года на фундаменте храма был установлен деревянный восьмиконечный поклонный крест. Тогда же, в связи с планами создания в этой местности конгрессно-выставочного центра «ЭкспоФорум», появился проект восстановления храма. 10 августа 2011 года на месте храма впервые был отслужен молебен.

14 сентября 2011 года в стороне от старого фундамента в основание храма был заложен первый камень. Закладку совершил епископ Петергофский Маркелл (Ветров) в сослужении протоиереев Виктора Московского и Геннадия Зверева и иерея Даниила Василевского. Новый храм является репликой первоначального здания и располагается на более высокой точке, чем изначально. Теперь он располагается на территории конгрессно-выставочного комплекса «ЭкспоФорум». По словам архитектора Рафаэля Даянова, старая церковь главенствовала над территорией, и здание в связи с изменением градостроительной ситуации пришлось переместить, чтобы оно не оказалось в ложбине. Проект строительства был разработан архитектурным бюро «Литейная часть-91». Строительство выполнила компания ООО «СМУ-837». 4 июля 2014 года были установлены и освящены кресты. По состоянию на май 2016 года, завершено внутреннее убранство храма, выполнены работы по благоустройству территории.

Архитектура, убранство 

Храм был построен в стиле классицизма. Его внешний вид соответствует увлечению императрицы Екатерины II «оживлением античности». Кваренги воплотил образ небольшого храма, ориентированного на раннехристианскую древность в представлении эпохи классицизма. По композиции, организации внутреннего пространства и декору фасадов храм очень близок построенным архитектором в то же время церквям: Вознесенской в Фёдоровском посаде и Преображенской в Московской Славянке. Сходство проектов такое, что исследователи не всегда были уверены в верности их атрибуции.

Храм имеет простой кубический объём с единым пространством, перекрытым широким цилиндрическим сводом. Здание покрыто четырёхскатной крышей без купола и шпиля. Западный фасад храма увенчан двумя квадратными башнями, в одной из которых располагалась колокольня. В здании три входа: центральный, северный и южный. Притвор был пристроен в 1823 году на средства петербургского купца Василия Семьянова и при воссоздании храма не был восстановлен. В нише алтарной апсиды расположена Смоленская икона Божией Матери, выполненная в темперной технике.

Угол здания для сдерживания распора сводов был усилен изнутри пилонами, что делает внутреннее пространство крестообразным. Боковые ниши внутри также перекрыты цилиндрическими сводами одинаковой высоты с основным продольным сводом, на их пересечении в центре храма образуется крестовый свод. Храм освещается через большие полуциркульные окна в верхней части ниш. Внутри стены храма золотистые, с белыми тягами, карнизами и филёнчатыми рамами. Под карнизом проходит орнаментальная полоса. Центральный свод (как и алтарный с западным) окрашены голубым цветом, по его сторонам — образы четырёх Евангелистов.

Церковь однопрестольная. На Горнем месте расположен образ Воскресения Христова. Четырёхъярусный иконостас белый с позолотой, восстановлен как копия первоначального, написанного по рисункам и указаниям Кваренги академиком живописи Императорской Академии художеств Иваном Акимовичем Акимовым. Вырезал первый иконостас в 1784—1785 годах мастер Франц Брюлло.

Среди святынь в храме до разрушения почитался напрестольный крест с мощами святых святителя Афанасия Цареградского, великомученицы Варвары, мученика Василия, святителя Григория Чудотворца, преподобного Никона Сухого, преподобного Тита Печёрского.

Территория прихода 
В начале XX века в приход входили:
 село Большое Пулково
 Каменка (район пересечения Пулковского шоссе и Кольцевой автомобильной дороги)
 Катлино (местность к югу от Казанского кладбища)
 Пески (район Погорелово)
 Подгорное Пулково (район пересечения Пулковского и Петербургского шоссе)
 Редкое Кузмино (улица Редкое Кузьмино посёлка Александровская)
 Толмачёво (территория к востоку от Погорелово)

Духовенство

Примечания

Литература

Ссылки 
 Народный каталог православной архитектуры
 Разрушенные храмы Петербурга
 О восстановлении церкви

Смоленская церковь Пулково
Смоленской
Смоленская церковь Пулково
Пулково
Воссозданные православные храмы Санкт-Петербурга
Пулково
Санкт-Петербург
Здания, спроектированные Джакомо Кваренги
Санкт-Петербург
Здания и сооружения, заложенные в 2011 году
Храмы, построенные в 2016 году в России
2016 год в Санкт-Петербурге